Венюково — название населённых пунктов в России:

 Венюково — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Венюково — микрорайон в городе Чехове Московской области.
 Венюково - СНТ в Чеховском районе Московской области рядом с деревней Венюково
 Венюково — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Венюково — посёлок в Заокском районе Тульской области.
 Венюково — село в Вяземском районе Хабаровского края.